Lehning est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Arthur Lehning (1899-2000), militant anarchiste, journaliste, essayiste, historien et traducteur allemand ;
 Hervé Lehning (1948-), scientifique français.

Divers 
 Laboratoires Lehning, entreprise pharmaceutique française.

Patronyme germanique